Karl Weizsäcker ist der Name folgender Personen:

 Karl von Weizsäcker (1853–1926), deutscher Politiker
 Karl Heinrich Weizsäcker (1822–1899), deutscher Theologe, siehe Carl Heinrich Weizsäcker